

Vocábulos relacionados 
 Maria Teresa
 Parque Residencial Maria Tereza

Desambiguações de antropônimos